Gleisberg steht für:

Berge:
 Großer Gleisberg, 385 m, Berg bei Kunitz (Jena), Jena, Thüringen, mit Kunitzburg
 Alter Gleisberg, 343 m, Berg bei Bürgel, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen, mit archäologischer Fundstätte
 Mittlerer Gleisberg, 471,2 m, Berg im Pfälzerwald bei Esthal, Landkreis Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Hinterer Gleisberg (Pfälzerwald), 467,5 m, Berg im Pfälzerwald bei Esthal, Landkreis Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Vorderer Gleisberg (Pfälzerwald), 463,1 m, Berg im Pfälzerwald bei Esthal, Landkreis Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Gleisberg (Spessart), 352 m, Berg im Spessart bei Geiselbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern, bestehend aus:
 Vorderer Gleisberg (Spessart), 352 m
 Hinterer Gleisberg (Spessart), 336 m

Orte:
 Gleisberg (Glashütte), Hammergut und Ortsteil der Stadt Glashütte, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Gleisberg (Roßwein), Ortsteil der Stadt Roßwein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Personen:
 Dieter Gleisberg (* 1937), deutscher Kunsthistoriker
 Rüdiger Gleisberg (* 1963), deutscher Komponist und Musikproduzent

Siehe auch:
 Gleißberg